Austria:
 St. Kathrein am Hauenstein – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 St. Kathrein am Offenegg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Zobacz też:
 Sankt Kathrein
 Św. Katarzyna